Marc Camoletti (1857-1940), architecte suisse, le grand-père du suivant ;
 Marc Camoletti (1923-2003), dramaturge français.